Borgner ist der Familienname von:

 Gustav Borgner (1879–1959), deutscher Konsumgenossenschafter und Geschäftsführer der GEG
 Otto Borgner (1892–1953), deutscher Konsumgenossenschafter und Senator der Freien und Hansestadt Hamburg